Пунта де ла Лома има више значења:

 Пунта де ла Лома (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пунта де ла Лома (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пунта де ла Лома (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пунта де ла Лома (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику